

Stockem, village de la commune d'Arlon, en province de Luxembourg et Région wallonne ;
Stockem, village de la commune d'Eupen, en province de Liège.
Stockem, autre orthographe de Stokkem en province de Limbourg et Région flamande ;
Famille de Stockhem, famille noble originaire de Stockem

Stockem (luxembourgeois : Stackem), village de la commune de Wincrange.

Stockem, village de l'arrondissement de l'Eifelkreis Bitburg-Prüm et du Land de Rhénanie-Palatinat ;
Stockem, quartier de la ville de Niederkassel dans l'arrondissement de Rhin-Sieg.

Homonymie